Sezon 2020 Formuły 3, oficjalnie FIA Formula 3 Championship 2020 – drugi sezon wyścigów Mistrzostw Formuły 3. Służy jako trzeci poziom wyścigów organizowanych przez Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), zaraz po Mistrzostwach Świata Formuły 1 i Formule 2. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Australijczyk Oscar Piastri. Wśród zespołów najlepsza była wsłoska ekipa Prema Racing.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Wyniki

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

Formuła 3
2020 w wyścigach samochodowych